Bear Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bear Island (ö i Antarktis),

Irland 

 Bear Island (ö i Irland), Munster, County Cork,

Kanada 

 Bear Island, Nunavut (James Bay), ö, 
 Bear Island, Nunavut (Hall Peninsula), ö, 
 Bear Island, Nunavut (Cumberland Peninsula), ö, 
 Minigiaq, ö i Nunavut, tidigare benämnd Bear Island,

Kina 

 Damoshan, ö, Zhejiang, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar